Monteil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Cantal
 Monteil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Haute-Loire
 Monteil – francuski gimnastyk, olimpijczyk